Jméno a příjmení Václav Kratochvíl má více nositelů:

 Václav Kratochvíl (voják) (1903–1988) – generálplukovník, náčelník Generálního štábu československé lidové armády (1952–1958), náčelník Vojenské akademie v Brně (1958–1960)
 Václav Kratochvíl (1820–1893) – rolník a regionální politik na Roudnicku
 Václav Kratochvíl (archivář) (1861–1919) – český archivář a historik
 Václav Stanislav Maria Kratochvíl (1642/1643–1719) – český římskokatolický kněz